Sousloví Kamenný Most či Kamenný most můžou označovat:

obce
 Kamenný Most (okres Kladno) – obec v Česku
 Kamenný Most (okres Nové Zámky) – obec na Slovensku

mosty v Čechách
 Kamenný most (Hradec Králové)
 Kamenný most (Moravská Třebová)
 Kamenný most v Písku – nejstarší dochovaný most v Česku
 Kamenný most v Rabštejně nad Střelou
 Kamenný most (Ronov nad Sázavou)
 Kamenný most (Rosice)
 Kamenný most u Římova
 Kamenný most v Tmáni
 Kamenný most (Toušice)
 Karlův most v Praze (dříve zván Kamenný)

 mosty v Evropě
 Kamenný most v Řezně – nejstarší dochovaný most v Německu
 Kamenný most (Skopje) – starý most v Severní Makedonii
 Kamenný most v Konuvere – most v Konuvere, Estonsko

film
 Kamenný most (film) – film Tomáše Vorla z roku 1996

Rozcestníky - místopisné jméno